Debufe är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Claude Marie Dubufe (1790–1864), fransk målare
 Édouard Dubufe (1819–1883), fransk målare
 Guillaume Dubufe (1843–1909), fransk målare och skulptör

Franska efternamn